Dropła – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Dropła – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz